«Зелёный кузнечик» — короткометражный советский мультипликационный фильм 1972 года.

Сюжет 
В городке Жур-Жур живёт Кузнечик, однажды на день рождения, родители дарят барабан! Чтобы похвастаться, он барабанит, из-за этого всё ругаются! Но его берёт Великан — конструктор, который сказал, что он научит его тишине. Кузнечик понимает, что так делать нехорошо и сразу его прощают. С тех пор, все жили радостно!!

Озвучивание 
Лидия Королева, Евгений Весник, А. Варпаховская

Поет Саша Седов

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1972 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о насекомых